

Persone
 Donato Tamburelli – ex fantino italiano
 Giovanni Tamburelli – accademico italiano
 Giovanni Tamburelli – artista, scultore e poeta italiano
 Serafino Tamburelli – pittore italiano

Altro
 Tamburelli – attrezzi usati per la pratica di varie attività